Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder der namibischen Nationalversammlung des 1. Parlaments, d. h. aller Abgeordneter der Nationalversammlung, des Unterhauses des namibischen Parlaments, von März 1990 bis März 1995.

Regierung

Abgeordnete

Weblinks 
 1. Parlament Namibias (englisch)

01
Namibia Nationalversammlung 01